Буландшахр:

 Буландшахр — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Буландшахр — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.